Steenis ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis Gijsbert Gerrit Jan van Steenis (1901–1986),  niederländischer Botaniker
 Niels van Steenis (* 1969), niederländischer Ruderer